Remaoun est un nom de famille, , notamment porté par : 
 Hassan Remaoun (1947-), sociologue et historien algérien
 Mohamed Remaoun (1833-1919), poète algérien
 Nouria Benghabrit-Remaoun (1952-), femme politique algérienne